US Open 1976 var en tennisturnering, der blev spillet udendørs på grusbaner af typen Har-Tru i West Side Tennis Club i Forest Hills, New York City, USA i perioden 1. - 12. september 1976. Det var den 96. udgave af US Open gennem tiden og den niende udgave af mesterskabet i tennissportens åbne æra, og det var sæsonens fjerde og sidste grand slam-turnering.

Herresinglemesterskabet blev vundet af Jimmy Connors, som i finalen besejrede Björn Borg med 6-4, 3-6, 7-6(9), 6-4, og hvor han i tredje sæts tiebreak afværgede fire svenske sætbolde. Finalen varede tre timer og 10 minutter, og Connors vandt den anden af sine fem US Open-titler i herresingle efter at han i 1974 havde vundet turneringen for første gang. Sejren var samtidig hans fjerde grand slam-titel i herresingle. Finalen blev overværet af 16.253 tilskuere. Borg var i den første af sine fire US Open-finaler.

Damesingletitlen gik for andet år i træk til Chris Evert, der vandt 6-3, 6-0 over Evonne Goolagong i finalen i en kamp, hvor hun vandt 12 af de sidste 13 partier. Finalesejren var Everts 101. vundne kamp i træk på grusbaner, hvilket sikrede hende sin anden US Open-titel og den sjette singletitel på grand slam-niveau. Hun tabte blot 12 partier i sine seks kampe i turneringen, hvilket var det laveste antal for en damesinglemester, siden Helen Wills i 1929 blot måtte afgive otte partier på sin vej til titlen. Evonne Goolagong var i US Open-finalen for fjerde og sidste gang i sin karriere, og ligesom de foregående tre år måtte hun rejse hjem til Australien med andenpræmien.

I herredoubleturneringen sejrede Tom Okker og Marty Riessen efter finalesejr på 6-4, 6-4 over Paul Kronk og Cliff Letcher, og den hollandsk-amerikanske duo vandt endelig deres første og eneste grand slam-titel som makkere i deres fjerde og sidste grand slam-finale. Okker vandt sin første og eneste US Open-titel i herredouble og sin anden og sidste grand slam-titel i alt i karrieren, mens sejren ligeledes var Riessens første og eneste herredoubletitel i US Open og hans anden og sidste grand slam-titel i herredouble. Kronk og Letcher var begge i den første af tre grand slam-finaler i herredouble i deres karrierer.

US Open-mesterskabet i damedouble blev for første gang vundet af et sydafrikansk par, da Linky Boshoff og Ilana Kloss begge sikrede sig deres eneste grand slam-mesterskab i damedouble i deres karrierer. I finalen besejrede de Olga Morozova og Virginia Wade med 6-1, 6-4, og dermed formåede Wade ikke at forsvare den titel, som hun året før havde vundet med Margaret Court som makker.

Endelig blev mixed double-titlen vundet af Phil Dent og Billie Jean King, som i finalen besejrede Frew McMillan og Betty Stöve med 3-6, 6-2, 7-5. Dent og King vandt dermed deres eneste grand slam-titel i mixed double som makkere, og det blev også det eneste grand slam-mesterskab i mixed double for Dent. King vandt den 11. og sidste grand slam-titel i mixed double i sin karriere, og det var samtidig hendes fjerde mixed double-titel i Forest Hills.

Præmier 

Den samlede præmiesum for US Open 1976 androg $ 416.600, hvilket var en stigning på knap 35 % i forhold til året før, og den største præmiesum ved en tennisturnering indtil da.

Pengepræmierne i mesterskabsrækkerne androg $ 391.600 og fordelte sig som vist nedenfor. De sidste $ 25.000 af den samlede præmiesum var et bidrag til grand prix-serien i tennis.

Resultater

Vindere og finalister 

Der blev afviklet fem mesterskabsrækker og to juniorrækker, og finaleresultaterne for disse mesterskaber er angivet nedenfor.

Nedenfor er resultaterne fra ottendedelsfinaler og frem i singlerækkerne samt fra kvartfinalerne og frem i doublerækkerne angivet. For komplette resultater henvises til de uddybende artikler.

Herresingle

Damesingle

Herredouble

Damedouble

Mixed double

Kilder / eksterne henvisninger 
 ITF – Men's Circuit – Tournaments – US Open 1976 
 ITF – Women's Circuit – Tournaments – US Open 1976

Noter 

1976
Tennis i 1976
Sport i New York City